Familj, familjen eller familjer kan syfta på:

Familj
 Familj – en grupp människor som förenas genom blodsband, äktenskap, partnerskap, syskonskap eller samboförhållande
 Kärnfamilj –  i strikt mening en familj som endast består av en man, en kvinna och deras gemensamma biologiska eller adopterade barn
 Politisk familj – ett uttryck som syftar på en ledande krets av politiker
 Regnbågsfamilj – förr i tiden för en familj bestående av människor med flera av världens alla färger och utseenden, numera främst för att benämna hbtq-personers familjer
 Styvfamilj – en familj där barn bor tillsammans med en av sina biologiska (eller adoptiv-) föräldrar och en annan vuxen
 Utvidgad familj – en familj som är större än den socialt normativa kärnfamiljen
 Familj (biologi) – inom biologin är en grupp inom ordningarna
 Familj (matematik) – inom mängdlära (matematik) en speciell sorts mängd

Familjen
 Familjen (samfund) – en nyandlig rörelse, ofta betraktad som en sekt 1968–
 Familjen (film) – en italiensk film från 1986, originaltitel La famiglia
 Familjen (artist) – en svensk artist
 Familjen – en fiktiv dokusåpa i det svenska tv-programmet Hey Baberiba
 Familjen (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2002
 Familjen (bok) - en bok om klankriminalitet från 2020

Sammansättningar
 Familjefilm – en film som anses lämplig för barn, men även är riktad till vuxna
 Familjebidrag – ett behovsprövat bidrag
 Familjenamn – den del av en persons namn som anger till vilken familj eller släkt hon eller han hör
 Familjeliv – ett internetforum för vuxna som fokuserar på frågor om graviditet, barn och föräldraliv